Schodde ist der Familienname von:
 Richard Schodde (* 1936), australischer Vogelkundler und Botaniker
 Wilhelm Schodde (1883–1951), deutscher Kunstmaler